Die Chennai Open 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis zum 7. Januar 2007 in Chennai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Doha die Qatar Open sowie in Adelaide das Next Generation Adelaide International, die genau wie die Aircel Chennai Open zur Kategorie International Series zählen.

Im Einzel gewann der Drittgesetzte Xavier Malisse, der die Nachfolge des Kroaten Ivan Ljubičić antrat. Ljubičić war nicht erneut beim Turnier angetreten. Im Finale schlug Malisse Stefan Koubek, der das letzte seiner sechs Finals erreicht hatte. Für Malisse war es der zweite Karrieretitel. Im Doppel gewann das ungesetzte belgische Duo aus Malisse und Dick Norman, das sich im Finale gegen das ebenfalls ungesetzte und mit einer Wildcard des Veranstalters gestartete spanische Doppel Rafael Nadal und Bartolomé Salvá Vidal durchsetzen konnten.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Es wurde ein Preisgeld von 416.000 US-Dollar ausgespielt.

Einzel

Setzliste 
<

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 100 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 158 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 99 kB)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Chennai